Stati Uniti d'America
Macomb – capoluogo della Contea di McDonough, Illinois
Macomb – township della Contea di Macomb, Michigan
Macomb – città della Contea di St. Lawrence, New York
Macomb – città della Contea di Pottawatomie, Oklahoma